

Patronyme 

 Adrien Allain (né en 1986), joueur de poker professionnel français ;
 Alphonse Allain (1924-2022), poète français ;
 Brigitte Allain (née en 1956), femme politique française ;
 Clémence Allain (1980-), chercheuse française en chimie de synthèse et photophysique ;
 David Allain (1870-1945), homme politique canadien ;
 Henri Allain dit Allain Dhurtal (1886-1968), acteur français ;
 Jacques Allain (1914-1997), archéologue français ;
 Jacques Gabriel Victor Allain (1773-1852), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean-Pierre Allain (19?-), médecin français impliqué dans l'Affaire du sang contaminé ;
 Jean-Claude Allain (1934-2010), historien et écrivain français ; 
 Marcel Allain (1885-1969), écrivain français ;
 Marie Hélène Allain (1939-), artiste acadienne ;
 Martine Allain-Regnault (1937-2022), journaliste française ;
 Pierre Allain (1904-2000), alpiniste français ;
 Raymonde Allain (1912-2008), actrice française, Miss France 1927 ;
 Raúl Allain (1989-), écrivain, poète et sociologue péruvien ;
 Valérie Allain (1966-), actrice française ;
 William Allain (1865-19?), homme politique canadien.

Toponyme 

 Allain, une commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.

Voir aussi